Burnside ist der Name mehrerer

Orte:

Australien:
 Burnside (Victoria)
 Burnside (South Australia), Stadtteil von Adelaide
 Burnside City, Verwaltungsgebiet in Adelaide, South Australia
 Burnside (Western Australia)

Vereinigtes Königreich:
 Burnside (South Lanarkshire) in Schottland

Vereinigte Staaten:
 Burnside (Arizona)
 Burnside (Connecticut)
 Burnside (Georgia)
 Burnside (Illinois)
 Burnside (Iowa)
 Burnside (Kentucky)
 Burnside (Louisiana)
 Burnside (Michigan)
 Burnside (Mississippi)
 Burnside (New York)
 Burnside (Pennsylvania)
 Burnside (Town), Town(ship) im Trempealeau County, Wisconsin

Denkmalschutz (NRHP):
 Burnside Historic District, in Burnside, Kentucky, ID-Nr. 84001944
 Burnside Lodge, in Burnside, Kentucky, ID-Nr. 84001946
 Burnside Methodist Church, in Burnside, Kentucky, ID-Nr. 85001836
 Burnside Plantation, in Bethlehem, Pennsylvania, ID-Nr. 90000705
 Burnside Plantation House, in Williamsboro, North Carolina, ID-Nr. 71000621
 Burnside-Sandusky Gothic House, in St. Joseph, Missouri, ID-Nr. 04001518

Sonstiges:
 Burnside (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Campbeltown
 Burnside Skatepark, Skatepark in Portland, Oregon
 Basissatz von Burnside, Resultat aus der Gruppentheorie

Burnside ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Burnside (* 1977), australischer Baseballspieler
 Ambrose Burnside (1824–1881), US-amerikanischer Armeeoffizier und Politiker
 Cara-Beth Burnside (* 1971), US-amerikanische Skateboarderin und Snowboarderin

 Geoffery Burnside (* 1950), bahamaischer Radrennfahrer
 Iain Burnside (* 1957), englischer Pianist
 John Burnside (* 1955), schottischer Autor
 Laurence Burnside (* 1946), bahamaischer Radrennfahrer
 Maurice G. Burnside (1902–1991), US-amerikanischer Politiker
 R. L. Burnside (1926–2005), US-amerikanischer Bluessänger
 Thomas Burnside (1782–1851), US-amerikanischer Politiker
 Vi Burnside (1915–1964), US-amerikanische Jazzsaxophonistin
 William Burnside (1852–1927), englischer Mathematiker

Siehe auch:
 Burnside Lake, Burnside Township